Наде́жда Муравьёва: Муравьёва, Надежда Владимировна (род. 1970) — писатель, поэт, журналист, переводчик с испанского и английского языков.
 Муравьёва, Надежда Константиновна (род. 1980) — российская гандболистка, чемпионка мира.